Strahlkopf steht für:

 das Düsen-Bauteil im Strahlschneiderverfahren 

Geographische Objekte:

 Strahlkopf (Allgäuer Alpen), 2388 m, Berggipfel im Lechtal, Tirol
 Strahlkopf (Bregenzerwaldgebirge), 1366 m, Berggipfel bei Hohenems, Vorarlberg